Чевкин — фамилия.

Чевкины — старинный русский дворянский род.

Известные носители:
 Чевкин, Константин Владимирович (1802—1875) — русский государственный и военный деятель.
 Чевкин, Владимир Иванович (1754—1831) — русский генерал-майор.